Emigre steht für:
 eine US-amerikanische Designfirma, Schrift-Foundry und deren gleichnamige Designzeitschrift, Emigre
 einen Song der US-amerikanischen Punkband Anti-Flag von ihrem im Jahr 2006 erschienenen Album For Blood and Empire
 Émigré, einen Terminus in der englischen und französischen Sprache für Emigrant